Кэ́йлин Парк (; в замужестве известна и как Кэ́йлин Вирту́, ; ) — канадская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (), серебро ().
 : серебро ().
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: её отец — Кевин Парк, чемпион Канады среди мужчин 1991, выступавший в кёрлинг-турнире на зимних Олимпийских играх 1992.

В августе 2016 вышла замуж, муж — канадский кёрлингист Брок Вирту ().

Окончила Альбертский университет и Университет Атабаски.

Работает в юридической компании Law Fifty One.

Примечания

Ссылки 
 
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Kalynn Park»

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады
Выпускники Альбертского университета
Выпускники Университета Атабаски